Duitsland:
Dambach (Ehingen), een plaats in de deelstaat Beieren
Dambach (bij Birkenfeld), een plaats in de deelstaat Rijnland-Palts

Frankrijk:
Dambach (Bas-Rhin), een gemeente in het departement Bas-Rhin
Dambach-la-Ville, een gemeente in het departement Bas-Rhin